Черновая:

Реки 
 Черновая (приток Кумира) — река в России, протекает в Алтайском крае, Республике Алтай.
 Черновая (приток Песчаной) — река в РФ, протекает в Алтайском крае, Республике Алтай.
 Черновая (приток Сентелека) — река в Российской Федерации, протекает в Алтайском крае, Республике Алтай.

Населённые пункты 
 Черновая — село, Сычёвский сельсовет, Смоленский район, Алтайский край.
 Черновая — прежнее название села Аккайнар в Катон-Карагайском районе Восточно-Казахстанской области Казахстана.